Флора́нс (Флоренс) Форести́ (; 8 ноября 1973, Венисьё, Рона, Франция) — французская актриса, комедиантка и сценарист.

Биография 
Флоранс Форести родилась 8 ноября 1973 года в Венисьё (департамент Рона, Франция).

Карьера 
Флоранс начала карьеру театральной актрисы в 1993 году, а десятью годами спустя, в 2003 году, она начала сниматься в кино.

В 2010—2011 года Форести также выступила в качестве сценариста.

Личная жизнь 
В 2000-х годах в течение трёх лет Флоранс состояла в фактическом браке с неким Жюльеном. У бывшей пары есть дочь — Тони (род.10.07.2007).

Ссылки 
 Официальный сайт Флоранс Форести
 

Женщины-комедианты